Spielraum steht für:
 Spielraum (Ort), eine Örtlichkeit zum Spielen
 Spielraum (Interpretation), Freiraum für unterschiedliche Deutungen eines Textes oder Kunstwerkes
 Spielraum (Wirtschaft), Spanne für wirtschaftliches Planen und Entscheiden

Siehe auch:
 Bewegungsspielraum (Maßwert beim Straßenbau)
 Spielräume (Musiksendung von Radio Ö1)
 Freiraum (Begriffsklärung)